Choelm (stad), stad in Afghanistan.
 Choelm (district), district in Afghanistan.